Stryker ima več pomenov:
 Stryker - pehotno bojno vozilo
 Stryker brigadna bojna skupina - tip ameriške brigade za hitro posredovanje
 Robert F. Stryker, veteran vietnamske vojne, nosilec medalje časti
 Stuart S. Stryker, veteran druge svetovne vojne, nosilec medalje časti

Glej tudi 
 Striker